est un personnage appartenant à l'univers du manga JoJo's Bizarre Adventure.

Diavolo alias le Boss 

Diavolo est le grand ennemi de Giorno durant la cinquième partie, il apparait pourtant vers le milieu de l'histoire (bien que mentionné auparavant) et ne prend de l'importance que vers la fin.

Diavolo est né en 1967, dans une prison pour femmes. Sa naissance est très mystérieuse car il naquit deux ans après l'internement de sa mère, la prison étant exclusivement féminine (les gardes étant eux-mêmes des femmes), cette naissance fit sensation. Diavolo fut donc élevé dans un orphelinat catholique en Sardaigne, le lieu de naissance de sa mère. Quand Diavolo eut 19 ans, le père qui s'occupait de lui décida de lui acheter une voiture et de construire un garage. Il découvrit que la mère du jeune homme avait été emmurée vivante dans le sol du bâtiment. La nuit qui suivit, Diavolo incendia le monastère et se fit passer pour mort, tuant dans sa fuite, toutes les personnes au courant de son existence parmi les habitants du monastère.

Il prit alors le surnom de Soliddo Nazo et entra dans le groupe mafieux Passione. Durant sa carrière de gangster, Diavolo récupéra, lors de voyages en Égypte, l'arc et six des flèches. Il défit alors Jean Pierre Polnareff, lui aussi à la recherche des flèches. Des six flèches, il en vendit cinq à Enya Gail, mais en garda une (qu'il confia plus tard à Polpo).

Il gravit un à un les échelons, jusqu'à devenir le Boss (on ne sait pas s'il a simplement assassiné le Boss et prit sa place, ou s'il la fait de manière plus « règlementaire »). Il s'occupa ensuite de supprimer tous les différents documents ou personnes reliées à son ancienne existence. Il négligea toutefois sa fille Trish.

Vinegar Doppio 

Diavolo est la seconde personnalité de Doppio. Diavolo est un cas unique de dédoublement de personnalité, en cela que non seulement son esprit mais aussi son corps change, en fonction de la personnalité dominante. Si Diavolo a bien un corps et un visage adulte, Doppio est plus maigre et doté d'un visage d'adolescent.

Doppio, qui ne sait pas qu'il partage son corps avec le Boss (alors que Diavolo sait parfaitement qu'il a un dédoublement de personnalité), est persuadé d'être le meilleur subordonné du Boss et son bras droit, le seul en mesure d'effectuer les missions les plus dangereuses et les plus confidentielles. Diavolo se sert donc de Doppio pour ne pas révéler son identité, s'il se sent obligé d'intervenir personnellement dans une affaire, en effet, même si Diavolo est bien sur le terrain, les gens ne voyant que Doppio ne peuvent le soupçonner.

Doppio est d'ordinaire très timide et réservé mais semble entrer dans des colères effroyables (une résurgence de Diavolo surement), dès que quelqu'un l'agresse ou l'énerve de trop. Pour qu'il ne se doute de rien, Diavolo lui fait croire qu'il lui prête le pouvoir de son Stand, King Crimson, toutefois, Doppio le maitrise moins bien que Diavolo, ce qui force parfois celui-ci à reprendre momentanément contrôle de son corps pour se sortir d'une mauvaise passe. Diavolo et Doppio peuvent plus ou moins cohabiter dans le même corps, dans ce cas, Doppio a l'impression d'avoir un coup de fil du Boss. Le plus étonnant est que non seulement il peut utiliser n'importe quoi pour téléphoner (grenouille, téléphone-jouet, pierre), mais également qu'il ne trouve jamais bizarre de tomber sur un (soi-disant) téléphone et ce n'importe où (même au milieu de rochers). À cause de cette anomalie, Doppio fait souvent par lui-même un son proche d'une sonnerie de téléphone, à ce moment, son visage se déforme et parait complètement vide; comme seul Doppio entend cette sonnerie, les gens ne le prennent souvent pas au sérieux.

Durant Golden Wind 

Diavolo apparait plus ou moins pour la première fois, alors que Bucciarati vient lui rendre Trish au , cependant il conserve son anonymat ce qui amènera l'intrigue sur le secret de son identité qu'il conservera jusqu'au . Précédemment, dans le  (alors qu'il affronte indirectement Risotto Nero), une grande partie du mystère est dévoilé, ne reste guère plus que son apparence secrète. 

Il tente, durant la bataille finale, de récupérer la flèche que détient Jean Pierre Polnareff, mais Requiem embrouille tout avec ses étranges pouvoirs, dans l'affrontement qui suit, Diavolo, dont l'âme est devenue volatile, emprunte successivement son ancien corps (détenu par Buccellati), celui de Trish (détenu par Mista) et celui de Mista (détenu par Trish). Cet affrontement est très étrange, car il se résume plus à une partie de cache-cache qu'autre chose, tous essayant de récupérer la flèche sans se faire voir des autres.

Finalement, Buccellati élimine Requiem ce qui ramène Diavolo dans son corps, puis dans le duel qui l'oppose à Giorno et Gold Experience Requiem, il est définitivement mis hors d'état de nuire par ce dernier, forcé à vivre une mort qui se répète sans cesse.

Il aura tout de même mis lui-même à mort Bruno Buccellati, Risotto Nero, Leone Abbacchio et Narancia Ghirga.

King Crimson 

Il s'agit du Stand de Diavolo. King Crimson possède la capacité de « voir » l'avenir sur une durée de , lui permettant d'anticiper la scène. À cela s'ajoute le pouvoir qui lui permet de « couper » une action. Durant un laps de temps allant de 0,1 à 10 secondes, l'environnement s'arrête et seul King Crimson profite de cette « pause » pour agir librement. Ses victimes n'étant pas conscientes du temps supprimé, ils subissent directement la conséquence de ses actes, de manière totalement naturelle, semblable à une amnésie.

Le point faible de King Crimson réside dans sa portée qui est très courte, . Cependant il possède une vitesse et une force hors norme.

Apparence de King Crimson 

Son apparence diffère du manga a l'anime.Dans l'animé,il a un visage blanc avec des yeux verts.Il a un visage rose sur sa tête qui a aussi les yeux verts.Il est musclé et a des losanges rouges  (entouré de blanc) ses abdos sont blanc et il est un peu maigre.Dans le manga c'est pareil sauf que ses losanges sont entourés de jaune.

Personnage de JoJo's Bizarre Adventure